El nombre de José Vázquez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José Vázquez (1768-1804). Grabador español.
 José Vázquez de Figueroa (1770-1855). Marino y político español que llegó a ser ministro de Marina de España en tres ocasiones.
 José Vázquez Vigo (1898-1955). Músico, compositor y director de orquesta español.
 José Vázquez García (1906-1979). Político español que llegó a ser alcalde de Rafal entre 1951 y 1959, durante el franquismo.
 José Vázquez Castillo (1939-2009). Empresario y político socialista español.
 José Vázquez Fouz (nacido en 1944). Perito agrónomo y político socialista español.
 José María Vázquez Ocampo (nacido en 1947). Diplomático, político y embajador argentino.
 José María Vázquez (pintor), pintor del siglo XIX en Nueva España.
 José Daniel Vázquez (1951-1982), oficial aeronáutico militar argentino.